Аргонавты:
 Аргонавты — персонажи древнегреческой мифологии, мореплаватели, отправившиеся за золотым руном.
 Аргонавты — род головоногих моллюсков.
 «Аргонавты» — группа поэтов, сложившаяся вокруг Андрея Белого в 1900-е годы и собиравшаяся у него по воскресеньям.
 «Аргонавты» — советский мультфильм об аргонавтах.
 «Аргонавты» — грузинский мюзикл 1982 года, по которому позже был снят музыкальный фильм «Весёлая хроника опасного путешествия».
 «Аргонавты» — ленинградская рок-группа 1960—1980-х годов.

Аргонавт:
 «Аргонавт» — железная парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.
 «Аргонавт» — первоначальное наименование парохода Черноморского флота Российской империи «Могучий», построенного в 1839 году.
 «Аргонавт» — пароход Черноморского флота Российской империи, построенный в 1859 году.
 «Аргонавт» — иллюстрированная еженедельная газета политическая, литературная и общественной жизни, издававшаяся в Тифлисе с 1903 года. Издатель И. Ф. Тхоржевский. Временный редактор Р. А. Иоаннисиани.
 «Аргонавт» — французская дизель-электрическая подводная лодка проекта «Aréthuse».
 «Аргонавт» — британский лёгкий крейсер, типа «Дидо».
 Argonaute — белки, которые являются каталитическими компонентами RISC (RNA-induced silencing complex) белкового комплекса, обеспечивающего сайленсинг генов по механизму РНК-интерференции (RNAi).

Примечания